Sphenopus kan syfta på:

 Sphenopus (djur) – ett släkte av koraler
 Sphenopus (växter) – ett släkte av växter